Дегтярь — многозначное понятие:

 Дегтярь — профессия; человек, занимавшийся выгонкой дёгтя.

Известные носители

А 
 Дегтярь, Алексей Степанович (род. 1966) — советский и украинский музыкант, композитор.

В 
 Дегтярь, Вадим Тарасович (род. 1956) — советский и российский футболист.
 Дегтярь, Валерий Александрович (род. 1955) — российский актёр, народный артист России.
 Дегтярь, Владимир Григорьевич (род. 1948) — советский и российский учёный, генеральный директор и генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева, академик РАН.
 Дегтярь, Владлен Гаврилович (род. 1937) — советский и российский учёный, педагог.

Д 
 Дегтярь, Дмитрий Данилович (1904—1982) — советский государственный деятель, дипломат.

М 
 
 Дегтярь, Мотя Израилевич (1909—1939) — еврейский советский прозаик.

Н 
 Дегтярь, Николай Иванович (1916—1986) — Герой Советского Союза.

См. также